Murter je lahko:

 Murter, otok v Severni Dalmaciji
 Murter, naselje na istoimenskem otoku
 Občina Murter (Murter-Kornati), občina na Hrvaškem